La batalla de Benevento puede referirse a:
 La batalla de Benevento, ocurrida en el 275 a. C., que enfrentó a las legiones romanas contra el ejército del rey Pirro de Epiro, quien fue derrotado.
 La batalla de Benevento, se libró en el 214 a. C., durante la segunda guerra púnica. En ella Tiberio Sempronio Graco derrotó a las tropas cartaginesas y evitó que llegasen refuerzos a Aníbal.
 La batalla de Benevento, ocurrida el 26 de febrero de 1266, que enfrentó a los sicilianos de Manfredo de Hohenstaufen con los franceses de Carlos I de Anjou, que saldrían victoriosos.